Zirnheld est un patronyme qui peut faire référence à :

 Jules Zirnheld, (1876-1940) syndicaliste français 
 André Zirnheld, (1913-1942) officier parachutiste français, neveu de Jules.

Homonymie